Жирко́ — українське прізвище:
 Жирко Олена Миколаївна (*16 лютого 1968, Дніпропетровськ) — українська баскетболістка , олімпійська чемпіонка.
 Жирко Тарас Володимирович (*31 січня 1961, Львів) — український актор театру і кіно.

Українські прізвища